Бородянка:
 Бородянка — смт в Україні, Київська область
 Бородянка — станція Південно-Західної залізниці